

Средорек () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Трекляно.
 Средорек () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.